Anna Bolena – seconda moglie di Enrico VIII d'Inghilterra
 Anna Bolena – opera lirica di Gaetano Donizetti
 Anna Bolena – film muto del 1920 diretto da Ernst Lubitsch
 Anna Bolena – film del 1951 diretto da Arturo Ruiz Castillo